Theodor Rocholl kan syfta på:

* Theodor Rocholl (1854–1933), tysk målare och grafiker
 Theodor Rocholl (1891–1978), tysk skådespelare